

Patronyme 

 Famille de Lameth
 Augustin Louis Charles de Lameth, (1755-1837), général et homme politique français.
 Théodore de Lameth (1756-1854), son frère, général et homme politique français ;
 Charles Malo de Lameth (1757-1832), son frère, général et homme politique français ;
 Alexandre de Lameth (1760-1829), son frère, général et homme politique français;

Voir aussi 
 
Patronyme français